Within Me – singolo dei Lacuna Coil del 2007
 Within Me – singolo di Dardust e Benny Benassi del 2021